Military Operations in Urban Terrain – (lingua inglese: "Operazioni militari in terreno urbano"). Vedasi guerra urbana.